Fraisch bezeichnet:

 ein Sauerrahmerzeugnis (Frischrahm), siehe Crème fraîche
 eine Blutgerichtsbarkeit, siehe Fraiß (Recht)
 ein Anfallsleiden, siehe Fraisch (Medizin)
 einen Literatur-Autor, siehe Max Fraisch

Siehe auch:
 Fraiß im Sinne von Schrecken, Furcht, Schmerzen, Gefahr (beziehungsweise Anfall, Epilepsie, Tobsucht, Krampf)